Карл Емануил II (на италиански: Carlo Emanuele II di Savoia; 20 юни 1634, Торино – 12 юни 1675, Торино) – 14-и херцог на Савоя, принц на Пиемонт, маркиз на Салуцо, граф на Аоста, Мориен, Асти и Ница, херцог на Немур и Гент, крал на Кипър и на Йерусалим през 1638—1675 г.

Произход 
Той е трети син на Виктор Амадей I Савойски и на принцеса Кристин Мари Бурбон-Френска (1606–1663).

Бракове и Наследник 
 Първи брак: женен за Франсоаз Орлеанска;
 Втори брак: за Мария-Жана-Батиста Савойска-Немур; от втория брак се ражда наследника на престола, бъдещият крал на Сардинското кралство – Виктор Амадей II.

Източници 
 Merlini, Carlo (1938). Ambienti e Figure di Torino Vecchia. Turin.

Херцози на Савоя
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже